Цзилэ () — буддийский храмовый комплекс в районе Наньган города Харбина на улице Дундачжи. Цзилэ является крупнейшим буддийским комплексом в провинции Хэйлунцзян. Он был построен между 1921 и 1924 годами. Территория храма занимает площадь 27 570 м², из них здания занимают 5 186 м².

Название связано с доктриной «Чистой земли наивысшей радости» буддийской школы Цзинту.

Ссылки 
 Цзинту школа.

Буддийские храмы и монастыри Китая
Культовые сооружения, построенные в 1924 году
1924 год в Китае